Клёпфер ( и ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Клёпфер, Ойген (1886—1950) — немецкий актёр.
 Клёпфер, Хуберт (род. в 1951) — немецкий книжный издатель.
 Клёпфер, Элизабет (род. 1945) — американская писательница, наиболее известная своими многолетними отношениями с серийным убийцей Тедом Банди.

Прочее 
 Клёпфер — второе название сорта белого винограда Ройшлинг.

См. также